Assassinio nella cattedrale, dramma del 1935 di Thomas Stearn Eliot
 Assassinio nella cattedrale, film del 1951 ispirato al citato dramma
 Assassinio nella cattedrale, opera lirica del 1958 musicata da Ildebrando Pizzetti su libretto ispirato al citato dramma